Pedrouços bezeichnet folgende Orte:

 Pedrouços (Maia), eine Gemeinde im Norden Portugals
 Pedrouços (Alfena), eine Ortschaft in der portugiesischen Gemeinde Alfena